Polanok, illetve poljánok vagy polánok néven két fontos szláv törzset ismerünk:

Polánok, nyugati szláv törzs
Poljánok, keleti szláv törzs